La synagogue Rem"ou, Rem"o ou Rem"a, sise 40 rue Szeroka dans le quartier juif de Kazimierz, est la seule synagogue encore en activité à Cracovie. Elle a été fondée par le banquier du roi de Pologne , Izrael Isserl Auerbach, pour son fils Mojżesz ben Israel Isserles (1520-1572), dit le Rem"ou.

Près de la synagogue se trouve le kirkout Rem"ou où se trouvent des stèles (matzeva) datant des .

Histoire 

À partir de 1553, Izrael Isserles demandait l'autorisation au roi de transformer une partie de sa maison en lieu de culte. Il l'obtint finalement trois ans plus tard. En 1557, un incendie ravagea une partie importante du quartier juif de Kazimierz ainsi que la synagogue qui était en bois. Il fallut une nouvelle autorisation, obtenue en 1558, pour la reconstruire, cette fois en partie en pierre, sous l'égide de l'architecte Stanisław Baranek.

Une profonde rénovation fut effectuée en 1829 sous la conduite de l'architecte Antoine Pluszynski. La salle des hommes fut alors surélevée, de nouvelles constructions en pierre furent ajoutées, une salle pour les femmes fut également construite. La salle des hommes et celle des femmes communiquaient par des fenêtres.

En 1882, à l'occasion d'une rénovation le balcon en bois fut démoli ainsi que les escaliers, remplacé par une structure métallique.

La dernière rénovation avant-guerre, en 1933, sous la conduite de l'architecte Herman Gutman, consolida les fondements, modifia la toiture générale, recouvrit la salle de prière des hommes d'une toiture, rénova la salle des femmes.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la synagogue servit d'entrepôts à l'armée allemande. L'essentiel des meubles et de la décoration furent pillés ou détruits. La bimah métallique fut probablement fondue. En revanche, la structure générale de la synagogue fut conservée.

Entre 1958 et 1968, à l'initiative de la Congrégation juive locale acceptée par la municipalité, soutenue financièrement par l'American Jewish Joint Distribution Committee, la synagogue fut profondément rénovée. Sous la conduite de l'architecte Stefan Świszczowski, une nouvelle couverture du toit fut mise, les murs furent asséchés, les enduits renouvelés, le Aron ha-kodesz rénovés ainsi que les plaques commémoratives.

Le  se déroula la cérémonie de remise de la Torah retrouvée de la synagogue sous l'égide de l'association judéo-chrétienne "Rfaayenu Society". À cette occasion pour la première fois des chrétiens furent invités à participer à une cérémonie. 

La synagogue rouvrit pour le culte en 1945. Aujourd'hui la synagogue est le seul lieu de culte juif régulier à Cracovie. Les cérémonies se déroulent lors du chabbat, des fêtes et d’autres occasions spéciales.

Intérieur de la synagogue 

Au-dessus de la porte d'entrée, il y a une voûte avec l'inscription en hébreu : « La nouvelle synagogue ReMA, de mémoire bénie ». Les murs de la cour portent des inscriptions à la mémoire des Juifs de Cracovie qui ont péri dans l'holocauste.

Bien que la synagogue ait été reconstruite plusieurs fois, c'est le dispositif original qui a été conservé. On accède à la salle principale de la synagogue par un petit hall d'entrée du côté du nord du bâtiment, à côté de l'entrée séparée de la salle des femmes. Les murs en pierre de chaux peints en blanc comportent de grandes fenêtres rondes sur les côtés nord et sud, des lucarnes côtés est et ouest. En 1988 lors des travaux de restauration des polychromes ont été découverts sous la peinture blanche. 

Un grand nombre de lustres contribuent à l'atmosphère lumineuse de l'intérieur. La salle de prière comporte une bimah centrale avec une clôture métallique reconstruite à double battant. La porte de la bimah est décorée d'une menorah dont le modèle semble avoir été inspiré par l'art populaire de la région. Une des chaises du mur oriental, jamais occupée, est réservée en l'honneur de Rabbi Moshe : selon la légende, c'est l'endroit où le rabbi priait.

La section des femmes était à l'origine située au premier étage d'une structure en bois. Elle a subi plusieurs restaurations majeures et la galerie des femmes est actuellement à côté du mur nord de la salle de prière.

Une horloge fut offerte par Chaim Herzog, alors président d'Israël, pendant sa visite à la synagogue en 1992.

Lien externe 
  The Remuh Synagogue of Krakow, Poland

Galerie de photos

Articles connexes 
 Cimetière Rem"ou

Remuh
Remou
Monument à Cracovie
Histoire de Cracovie
Musée juif en Pologne